Die Football League Third Division 1922/23 war die dritte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Nelson und Bristol City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs AFC Ashington und Durham City sowie im Süden Aberdare Athletic und Newport County erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1923/24 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Lediglich Stalybridge Celtic zog sich freiwillig vom Spielbetrieb zurück. Für die beiden Nordklubs FC Nelson und Stalybridge Celtic nahmen in der folgenden Drittligasaison 1923/24 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Rotherham County und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein. Im Rahmen einer Erweiterung auf fortan 22 Klubs nahm die Third Division North dazu mit den Doncaster Rovers und dem AFC New Brighton zwei neue Vereine auf. Einziger Aufsteiger der Süddivision war Bournemouth & Boscombe Athletic.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1922-23 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1922/23
Fußballsaison 1922/23